Abdruck steht für:

 Abformen eines  Objektes
 Fingerabdruck
 Gipsabdruck, in der Orthopädie das Abnehmen der Maße des Fußes
 Abdruck (Archäologie), eine Verformung des Untergrunds durch Gegenstände der Vorgeschichte
 Abdruck (Drucktechnik), die Wiedergabe einer Druckvorlage
 Abdruck (Geologie), das Ergebnis einer Fossilisation
 Abdruck in der Zahnmedizin siehe Abformung (Medizin) 
 Abdruck (Journalistenpreis) für Zahnmedizin/-technik
 die Fährte des Schalenwilds auf dem Boden (Jägersprache)

Siehe auch:
 Abdrücken